Quatre Jours de Dunkerque, oficjalnie Quatre Jours de Dunkerque – Grand Prix des Hauts de France, znany również w formie spolszczonej jako Cztery Dni Dunkierki – wieloetapowy wyścig kolarski, rozgrywany co roku w okolicach francuskiej Dunkierki.

Pierwsza edycja wyścigu odbyła się w 1955. Do 1962, zgodnie z nazwą liczył on cztery dni rywalizacji. Od 1963 liczba dni, w czasie których trwa wyścig jest różna – najczęściej jest to 6 dni, jednak w rekordowej edycji (1969) trwał 8 dni.

Od 2005 wyścig należał do cyklu UCI Europe Tour z kategorią 2.HC, a od 2020 został włączony do cyklu UCI ProSeries (edycje z 2020 i 2021 zostały ostatecznie odwołane, a Quatre Jours de Dunkerque z kategorią 2.Pro odbył się po raz pierwszy w 2022).

Po zmianie podziału administracyjnego Francji i połączeniu regionów Nord-Pas-de-Calais (w którym rozgrywany był wyścig Quatre Jours de Dunkerque) i Pikardia (w którym rozgrywano wyścig Tour de Picardie) w region Hauts-de-France zaprzestano organizacji wyścigu Tour de Picardie, dokonując jego połączenia z Quatre Jours de Dunkerque – od 2018 do nazwy tego drugiego dodano człon „Grand Prix des Hauts de France”, a w każdej edycji dwa dni rywalizacji odbywają się na terenie dawnego regionu Pikardia.

Zwycięzcy 
Opracowano na podstawie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Dunkierka
Wyścigi kolarskie wielodniowe
Kolarstwo we Francji